El término The Story of Us —en español: ‘La historia de nosotros’— puede hacer referencia a:

Música 
 «The Story of Us», canción de Taylor Swift (2011);

Película 
 «The Story of Us», película dirigido por Rob Reiner, (1999);

Televisión 
 «The Story of Us», serie de televisión filipina (2016).